CUO, sigle composé des trois lettres C, U et O, peut faire référence à :
 certificat d'urbanisme opérationnel.

CUO est aussi un code qui peut faire, par exemple, référence à :
 Carurú, dans le département de Vaupés, en Colombie-Britannique, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 oxyde de cuivre(II), ou oxyde cuivrique, un composé chimique de formule CuO, ou de CuO2

Code